Rajd Meksyku 2014 (11. Rally Guanajuato Corona) – kolejna, 11 edycja rajdu samochodowego Rajd Meksyku rozgrywanego w Meksyku. Rozgrywany był od 6 do 9 marca 2014 roku. Bazą rajdu była miejscowość León. Była to trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Składał się z 22 odcinków specjalnych (OS).

Trzecią rundę RMŚ wygrał pierwszy zespół Volkswagen Motorsport, Francuz Sébastien Ogier wyprzedził na mecie kolegę z zespołu Fina Jari-Mattiego Latvale o ponad minutę. Sébastien Ogier wygrał 14 z 22 OS-ów. Na trzecim miejscu z prawie pięcioipółminutowa stratą przyjechał Belg Thierry Neuville jadący samochodem Hyundai i20 WRC, były to pierwsze punkty zespołu Hyundai Motorsport zarówno w tym sezonie jak i w historii startów w rajdach WRC.

Jedyny z Polaków startujący w rajdzie Robert Kubica odpadła po kolejnym dachowaniu na 13 OS-ie. Najwyższe miejsce jakie zajmował Polak w klasyfikacji generalnej to był czwarte, po 8 i 9 OS-ie. Na 9 OS-ie zajął najwyższą pozycję w rajdzie, dojeżdżając do mety na trzecim miejscu.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS22

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 3 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 3 rundach

Wynik WRC-2 po 3 rundach

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Meksyku 2014

Przypisy 

2014
Meksyk
2014 w Meksyku